Площадь Авиаторов — название площадей в городах ряда стран.

Россия
 Площадь Авиаторов — площадь в Липецке.
 Площадь Авиаторов — площадь в Таганроге.

Украина 
 Площадь Авиаторов — площадь в Чернигове.